Вошам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Вошам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду